Xanadu (stad), de door Koeblai Khan gebouwde zomerresidentie
 Xanadu, het zomerpaleis van Koeblai Khan in het gedicht Kubla Khan van de Britse dichter Samuel Taylor Coleridge, dat bovenstaande naam populariseerde
Verder:
 Xanadu (album), de soundtrack van de film die in de top tien van 1980 stond
 Xanadu (single), single op deze soundtrack
 Xanadu (film), een musicale fantasyfilm over de rolschaatsdiscotheek Xanadu waarin Olivia Newton-John de hoofdrol speelt
 Xanadu (Titan), een continent op de maan Titan
 Xanadu (gebouw), een wit gebouw met ronde vormen in Florida van Roy Mason
 Xanadu (toevluchtsoord), het strandhuis in Florida van schrijver Hunter S. Thompson
 Xanadu, het paleis van Kane in de film Citizen Kane, tevens een metafoor voor zijn grootheidswaan
 Xanadu, een nummer op het album A Farewell to Kings van de Canadese rockgroep Rush, gebaseerd op het gedicht van Coleridge
 Xanadu (kort verhaal), een kort sf-verhaal van Theodore Sturgeon uit de gelijknamige bundel
 Xanadu (band), Duitse popgroep
 The Legend of Xanadu, een nummer van de band Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich